Spicer ist der Familienname folgender Personen:

 Angelina Spicer (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Bryan Spicer (* 1964), US-amerikanischer Film- und Fernsehregisseur
 Dave Spicer (* 1985), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Dorothy Spicer (1908–1946), britische Fliegerin und Luftfahrtingenieurin
 Eddie Spicer (1922–2004), englischer Fußballspieler
 Edward H. Spicer (1906–1983), Professor der Anthropologie an der University of Arizona und Präsident der American Anthropologica Association
 Geoffrey Basil Spicer Simson (1876–1947), britischer Seemann und Afrikaforscher
 Jack Spicer (1925–1965), US-amerikanischer Lyriker und Linguist
 James Spicer (1925–2015), britischer Politiker (Conservative Party), Mitglied des House of Commons
 Michael Spicer, Baron Spicer (1943–2019), britischer Journalist, Autor und Politiker (Conservative Party)
 Sean Spicer (* 1971), US-amerikanischer Pressesprecher
 Theodore Spicer Simson (1871–1959), britisch-amerikanischer Bildhauer
 William A. Spicer (1865–1952), Geistlicher der Siebenten-Tags-Adventisten
 William E. Spicer (1929–2004), US-amerikanischer Physiker

Spicer bezeichnet als Ortsname:

 Spicer (Minnesota), Vereinigte Staaten

Spicer bezeichnet weiterhin:

 (2065) Spicer, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Spicer Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilzulieferer